Temple (Schotland); een plaats in het raadsgebied Midlothian (Schotland)
 Temple (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Temple (popgroep), een popgroep
 Temple of the Dog, een popproject
 Temple (metrostation Parijs), een metrostation in Parijs
 Temple (metrostation Londen), een metrostation in Londen
 Temple (wijk in Parijs)
 Temple (televisieserie), Britse televisieserie uit 2019 
 Temple (Kings of Leon)
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Temple (Georgia)
 Temple (Oklahoma)
 Temple (Texas)

Personen met de achternaam Temple 
 Henry John Temple, een Brits politicus
 Shirley Temple, een Amerikaanse actrice en ambassadrice

Zie ook 
 Le Temple (doorverwijspagina)